Siekierki ist der Name folgender Orte in Polen:
 Siekierki (Warszawa), Stadtteil von Warschau
 Siekierki, (Młyniska, deutsch Schellmühl), Ort in der Stadt Krynica Morska, Woiwodschaft Pommern; siehe Krynica Morska
 Siekierki, Ort in der Landgemeinde Drohiczyn, Woiwodschaft Podlachien; siehe Gmina Drohiczyn
 Siekierki, Ort in der Landgemeinde Tykocin, Woiwodschaft Podlachien; siehe Gmina Tykocin
 Siekierki (Cedynia) (deutsch Zäckerick), Ort in der Landgemeinde Cedynia, Woiwodschaft Westpommern